Подовое — название населённых пунктов на Украине:

 Подовое — село в Широковском районе Днепропетровской области.
 Подовое — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.
 Подовое — село в Новотроицком районе Херсонской области.